

Risultati
 4º posto in Regular Season.
 Eliminata in semifinale dei Play Off.
 Sconfitta in finale di Supercoppa italiana.
 Sconfitta in finale di Coppa Italia.
 Vittoria della Coppa CEV.

Rosa

2007-2008
M. Roma